Charles Bontemps peut désigner :

 Charles Bontemps (1839-1884), ingénieur français ;
 Charles Bontemps (1840-1903), homme politique français.